Hárskút, község Magyarországon, Veszprém megyében
 Hárskút, község Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában